Az RD–36 a Szovjetunióban az OKB–36-os (ma: NPO Szaturn) tervezőiroda alábbi hajtóműveire utalhat:

 RD–36–35, a Jak–38-as haditengerészeti vadászrepülőgépen alkalmazott emelőhajtómű
 RD–36–51, a Tu–144-es szuperszonikus utasszállító repülőgép D változatán használt gázturbinás sugárhajtómű